Завережье — топоним.

Населённые пункты 
 Завережье — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Завережье — станция (населённый пункт) в Невельском районе Псковской области России.

Озеро 
 Завережье — озеро в Невельском районе Псковской области России.